Сумеречные лучи — атмосферное оптическое явление, название лучей солнечного света, которые проходят через промежутки в облаках или через другие объекты и формируют видимые «световые столбы» или «волны». Сумеречные лучи являются видимыми благодаря тому, что область пространства с освещённым Солнцем воздухом чётко отделена от затенённого пространства. Сумеречные лучи по своей природе и визуально очень подобны противосумеречным лучам (), но в отличие от них видны со стороны Солнца и визуально «истекают» из одной точки.

Описание 
Солнечные лучи распространяются по прямым линиям, однако из-за проекции этих линий на земную сферу они выглядят как изогнутые дуги. Следовательно, прямолинейные сумеречные лучи, исходящие от Солнца, могут повторно сходиться в противосолнечной точке () и образовывать противосумеречные лучи. Таким образом, сумеречные и противосумеречные лучи имеют одну и ту же природу возникновения. Они видимы благодаря различным химическим соединениям, присутствующим в атмосфере. Благодаря дифракции, отражению и рассеиванию эти химические соединения делают сумеречные и противосумеречные лучи видимыми человеческому глазу.

Сумеречные лучи обычно имеют красный или жёлтый оттенок, так как химические вещества в атмосфере рассеивают коротковолновые лучи (синий и зелёный цвет) намного лучше, чем длинноволновые (красный и жёлтый цвет).

Наиболее часто сумеречные лучи возникают при частичном пересечении солнечными лучами некоторых преград, таких как облака, горные вершины или листва деревьев. Есть три первичные формы сумеречных лучей:
 Лучи света, которые проникают через отверстия (просветы) в низких облаках. Также известны как «Лестница Якова».
 Пучки света (), отклоняющиеся позади облаков.
 Бледные, розоватые или красноватые лучи, которые исходят из точки ниже горизонта. Они часто ошибочно принимаются за световые (солнечные) столбы ().
В некоторых случаях лучи второй и третьей формы могут сойтись в одну точку и создать противосумеречные лучи.

Сумеречные лучи также иногда могут быть видимыми из-под воды, особенно в арктических областях, благодаря ледяным торосам и трещинам во льду.

Английские названия солнечных лучей 
 «Лестница Иакова» ().
 «Солнце, тянущее воду». Древние греки полагали, что солнечные лучи «переносили» воду на небо. Это предположение является ранней попыткой описать процесс испарения.
 «Растяжки солнца». Навигационный термин, исходивший из того, что растяжки, которые окружают мачту парусного судна, расходятся подобным образом.
 Верёвки Мауи (первоначально — taura a Maui). Название походит от легенды племени маори, рассказывающую о Мауи Потики (), который обвязал солнце верёвками, чтобы удлинить дни.
 «Солнечные лучи» ().
 «Световые лучи» ().
 «Врата к небесам» ().
 «Лестницы к небесам» ().
 «Лучи бога» ().

Галерея

См. также 
 Противосумеречные лучи
 Солнечный столб
 Эффект Тиндаля

Литература

Ссылки 

 http://www.atoptics.co.uk/ Sunrays — сумеречные лучи, объяснения и изображения
 Детальное объяснение образования сумеречных лучей
 
 
 

Физические эффекты и явления
Атмосферные оптические явления